Törn kan syfta på:

 Törn – en isländsk bokstav, se Þ
 Törn, Småland – en sjö i Småland
 Thörn – ett svenskt efternamn samt personer med namnet

Se även
 Törne – ett svenskt efternamn samt personer med namnet
 Törne (adelsätt) – svensk adlig ätt, utslocknad  1739
 von Törne – tre svensk (finska) adliga ätter